Shall We Dance(?) ist der englische Titel von:

 Tanz mit mir, ein US-amerikanischer Film mit Fred Astaire aus dem Jahr 1937
 Shall we dance? (1996) ein japanischer Film aus dem Jahr 1996
 dessen amerikanischer Neuverfilmung Darf ich bitten? aus dem Jahr 2004
 Shall We Dance? (Lied), ein Lied aus dem Musical The King and I (Uraufführung 1951)